Попис становништва општине Двор по насељеним местима, 1991. 

Општина Двор

 површина: 505 -{km²}-
 бр. становника: 14.555
 бр. насељених места: 64

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Двор
Општина Двор